В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7-5, 5-7, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Вірджинія Вейд (Переможниця)

 Сью Баркер (півфінал)
 Бетті Стеве (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Pan Pacific Open
Тур WTA 1977